Макрихори, Макрихорион — греческий топоним. Может означать:

  — село в общине Кардица.
  — село в общине Нестос.
  — административный центр общины Темби.
 Макрихорион (Эвбея) — село в общине Кими-Аливерион на Эвбее.